Алексей Лукич Соколенко (род. 1926) — советский генерал-майор танковых войск (1970). Начальник Казанского высшего танкового командного Краснознамённого училища (1975—1984).

Биография 
Родился 8 марта 1926 года на руднике Жёлтая Река (с 1957 года — город  Жёлтые Воды) Днепропетровской области.

В 1943 году призван в ряды  Красной Армии и направлен в действующую армию. Участник Великой Отечественной войны в составе 105-го пограничного полка НКВД СССР, воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. С 1944 года — помощник командира взвода 1347-го стрелкового полка 225-й стрелковой дивизии, воевал на  2-м и 1-м Украинских фронтах.

С 1948 по 1953 годы после окончания Северо-Кавказского танкового училища служил —командиром танкового взвода, танковой роты 218-го отдельного танко-самоходного батальона 30-й отдельной стрелковой бригады Северо-Кавказского военного округа. С 1953 по 1954 годы — командир роты 218-го отдельного танко-самоходного батальона 295-й стрелковой дивизии Донского военного округа. С 1954 по 1957 годы — командир роты 
33-го танкового полка и 120-го отдельного разведывательного батальона, с 1957 по 1960 годы — заместитель командира танкового батальона 60-го мотострелкового полка  18-й мотострелковой дивизии 3-й армии ГСВГ.

С 1960 года после окончания Военной академии бронетанковых войск служил в Прикарпатском военном округе: с 1960 по 1962 годы — командиром батальона 276-го танкового полка 30-й гвардейской танковой дивизии, с 1963 по 1969 годы — заместитель командира и  командир 135-го танкового полка 23-й танковой дивизии.

С 1969 по 1975 годы — командир 31-й танковой Висленской Краснознамённой, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии Центральной группы войск. В 1971 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии имени. М. В. Фрунзе.   

С 1975 по 1984 годы — начальник Казанского высшего танкового командного Краснознамённого училища . 

В 1984 году уволен на пенсию. Жил в Москве.

Награды 

 Орден Отечественной войны II степени
 Два Ордена Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени

Примечания

Литература 
 Татарская энциклопедия: в 5 томах / гл. ред. М. Х. Хасанов. - Казань : Институт татарской энциклопедии АН РТ, Т. 5: Р - Т. - 2010 г. — 734 с. — ISBN 978-5-902375-07-4
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975). Том 4. Командный состав Сухопутных войск (армейское и дивизионное звенья). Часть вторая. — Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2019. — 586 с. — ISBN 978-601-7887-31-5

Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Танкисты Великой Отечественной войны
Начальники военных вузов СССР
Начальники Казанского высшего танкового командного училища